Liwada – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Liwada – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Struga
 Liwada – macedoński film